Первая Федеральная Лига Югославии 1978/1979 () — 50-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1978/1979
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1978 году
Спорт в Югославии в 1979 году